Олекса́ндр Іва́нович О́рлик (  —  ) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Командир відділення 18-го батальйону територіальної оборони Одеської області «Одеса».

Загинув від отриманих поранень під час обстрілу блокпосту біля села Орловське — Тельманівський район — під час оборони Маріуполя, в тому бою загинули 4 бійців батальйону — Геннадій Бойченко, Євген Кравець, Микола Мокан, Олександр Орлик.

Без сина лишилась мама Любов Орлик.

Похований в Фрунзівці.

Посилання 
 Орлик Олександр Іванович
 Загиблого в АТО бійця з Захаровки посмертно нагородили медаллю

Уродженці Роздільнянського району
Військовики 28-ї окремої механізованої бригади
Померли у Волноваському районі
Поховані в Роздільнянському районі